Wetering ist der Familienname folgender Personen:

 Bo van Wetering (* 1999), niederländische Handballspielerin
 Ernst van de Wetering (1938–2021), niederländischer Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Henricus van de Wetering (1850–1929), niederländischer Kleriker und Erzbischof von Utrecht
 Janwillem van de Wetering (1931–2008), niederländischer Schriftsteller und Krimi-Autor